

Biografia

Carriera militare 
Entrato giovanissimo in Accademia militare a Torino, ne uscì sottotenente di artiglieria il 5 settembre 1907. Partecipò alla guerra italo-turca e alla prima guerra mondiale con grandi riconoscimenti al valore, conseguendo nel 1918 il grado di maggiore nel 18º Reggimento di artiglieria da campo.

Da colonnello, grado indossato il 1º gennaio 1936, fu prima comandante del 6º Reggimento di artiglieria d'armata, poi capo ufficio del comando del Corpo d'Armata di Alessandria nel triennio 1936-1939.

Dal 1º gennaio 1940, promosso generale di brigata, fu comandante dell'artiglieria del II Corpo d'Armata durante la battaglia delle Alpi Occidentali. Nel 1942, Zarri passò quale comandante della piazza di Bengasi e, dal 1º gennaio 1943, promosso generale di divisione, fu a disposizione della Difesa territoriale di Alessandria per incarichi speciali sino al 16 giugno, quando divenne comandante dell'artiglieria dell'11ª Armata italiana ad Atene.

Catturato dai tedeschi proprio nella capitale greca, il 13 settembre, a seguito all'Armistizio di Cassibile, fu tradotto a Schokken, in Polonia, nel campo per generali italiani, il campo di concentramento 64/Z. Venne liberato dai russi il 21 gennaio 1945 e rientrò in Italia alla fine dell'anno.

Collegamenti esterni 
 Foto archivio Cicala